Saint-Ouen kan syfta på:
Saint-Ouen

Saint-Ouen kan avse följande:
 Saint-Ouen – en metro- och pendeltågsstation i Paris
 Mairie de Saint-Ouen – en metrostation i Paris

Geografi 
 Saint-Ouen-des-Alleux
 Saint-Ouen-d'Attez
 Saint-Ouen-l'Aumône
 Saint-Ouen-d'Aunis
 Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen
 Saint-Ouen-sous-Bailly
 Saint-Ouen-en-Belin
 Bertreville-Saint-Ouen
 Saint-Ouen-des-Besaces
 Bettencourt-Saint-Ouen
 Bois-Jérôme-Saint-Ouen
 Saint-Ouen-du-Breuil
 Saint-Ouen-en-Brie
 Saint-Ouen-le-Brisoult
 Saint-Ouen-en-Champagne
 Saint-Ouen-des-Champs
 La Chapelle-Saint-Ouen
 Saint-Ouen-de-la-Cour
 Saint-Ouen-Domprot
 Saint-Ouen-sur-Gartempe
 Saint-Ouen-le-Houx
 Saint-Ouen-sur-Iton
 Lacroix-Saint-Ouen
 Saint-Ouen, Loir-et-Cher
 Saint-Ouen-sur-Loire
 Saint-Ouen-sur-Maire
 Saint-Ouen-Marchefroy
 Saint-Ouen-le-Mauger
 Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger
 Saint-Ouen-de-Mimbré
 Saint-Ouen-sur-Morin
 Saint-Ouen-lès-Parey
 Saint-Ouen-le-Pin
 Saint-Ouen-de-Pontcheuil
 Saint-Ouen-la-Rouërie
 Saint-Ouen-de-Sécherouvre
 Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis
 Saint-Ouen, Somme
 Saint-Ouen-la-Thène
 Saint-Ouen-de-Thouberville
 Saint-Ouen-du-Tilleul
 Saint-Ouën-des-Toits
 Saint-Ouën-des-Vallons
 Saint-Ouen-les-Vignes